Julie Brown peut désigner :
 Julie Brown (1955-), athlète américaine ;
 Julie Brown (1958-), actrice, écrivaine, chanteuse américaine.